Haindlfing ist der Ortsname von

 Haindlfing (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Haindlfing (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern